Silver Tower: een wolkenkrabber in Brussel, tegenwoordig bekend onder de naam Iris Tower
 Silver Tower (Frankfurt): een wolkenkrabber in Frankfurt